Friedrich Wyneken ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wyneken (General) (1782–1871), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Wyneken (Missionar) (1810–1876), deutsch-amerikanischer Missionar